Гусла — село в Болгарии.
 Гусла, гусле — музыкальный инструмент.